Sharjah internationella flygplats (arabiska: مطار الشارقة الدولي, persiska: فرودگاه بین‌المللی شارجه, hindi: शारजाह विमानक्षेत्र) är en flygplats i Förenade Arabemiraten. Den ligger i den nordöstra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Abu Dhabi. Sharjah internationella flygplats ligger  meter över havet.

Terrängen runt flygplatsen är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordväst om Sharjah internationella flygplats.  Trakten runt Sharjah internationella flygplats är ganska tätbefolkad, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Sharjah,  kilometer väster om flygplatsen. 

Trakten runt Sharjah internationella flygplats är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.  Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Flygplatser i Förenade arabemiraten
Kontrollbehov inkommande wikilänkar